Métisse steht für:
 Métisse (Band), irisch-ivorisches Musikduo
 Métisse Motorcycles, britischer Motorradhersteller

Siehe auch:
 Metisse